Это статья о временном жилище. См. также Шатёр (архитектура)

Шатёр — временная лёгкая постройка из тканей, кож или ветвей. Разновидность палатки, от которой отличают большими размерами и крышей круглой формы в виде купола.

Обычно сооружают в форме конуса. Издревле шатры использовали восточные кочевые народы. Слово «шатёр» заимствовано из тюркских языков (, , : — «палатка; кровля») и восходит к .

В древнерусском языке шатёр называли также «алачюча», от которого произошло слово «лачуга».

В истории 
Шатёр (под разными названиями) часто упомянут в Библии. В Быт 4.20, как «отец живущих в шатрах (óхэль אֹהֶל) со стадами» упомянут Иавал; праотцы евреев: Авраам, Исаак и Иаков, также жили в шатрах (Быт. 18:1; Евр. 11:9 скини́ σκηνή). Во время странствования по пустыне израильтяне переносили свои шатры с места на место, и после поселения в Ханаане у некоторых из них остался старый обычай — жить в шатрах (Суд. 4:17, Иер. 35.10), в особенности у колен, придерживавшихся кочевого образа жизни.

Современные 
Переносные шатры до сих пор используются кочевниками Азии. Бедуины в Аравии до сего времени живут в шатрах. Их шатры делаются из прочной грубой, чёрной ткани (козья шерсть), которую ткут бедуинские женщины; эта ткань настолько плотна, что не пропускает дождь.

Современные шатры выполнены из огнестойкого мягкого или твердого ПВХ, который надевается на алюминиевый профиль. Благодаря удобству монтажа и демонтажа, современные шатры приобрели статус быстровозводимых временных конструкций и используются для организации выставочных павильонов, мест проведения показов, временных технических конструкций.

См. также 
 Чадра

Примечания

Ссылки 
 Сайт Прослова.ру.
 Э. Нюстрем. Библейский энциклопедический словарь (историко-религиозный), 1868 год.

Жилища